Tribunal Regional Eleitoral — órgão da justiça eleitoral do Brasil.
 Tribunal da Relação de Évora — tribunal de justiça do distrito judicial de Évora, Portugal.